Гале́цкий (, , ) — польская, украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 
 Галецкий, Анатолий Кузьмич (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 
 Галецкий, Оскар (1891—1973) — польский историк, действительный член УСАН и Общества Шевченко. 
 Галецкий, Семён Яковлевич (?—1738) — генеральный бунчужный Войска Запорожского.
 
 Галецкий, Пётр Антонович (1919—1942) — герой Советского Союза, партизан-подрывник.
 Галецкий, Франтишек (1645—1711) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.

См. также 
 Галэки, Джонни () — американский актёр польского происхождения
 Галицкий